В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 2015 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

Россия 
 5 марта — троллейбусное движение в городе Каменск-Уральский было закрыто.
 29 апреля — троллейбусное движение в городе Курган было закрыто.
 18 декабря — закрылась трамвайная система в городе Дзержинск.

СНГ 
 31 октября —  закрыта трамвайная система в городе Алма-Ата (Казахстан).

Мир 
 29 августа — открыта система скоростного трамвая в городе Щецин (Польша).
 20 сентября — открыта система скоростного трамвая в городе Аддис-Абеба (Эфиопия).
 16 октября — открыта система  в городе Гаосюн (Тайвань).
 20 октября — открыта система  в городе Медельин (Колумбия).
 19 декабря — открыта система  в городе Ольштын (Польша).
 28 декабря — открыта система  в городе Хуайань (Китай).
 30 декабря — открыта система  в городе Палермо (Италия).
 Китай — закрыто троллейбусное движение в городе Чаохуа.

Примечания 

Транспорт в 2015 году
Годы в истории общественного транспорта